Kreisgericht Weimar kann bezeichnen:

 Kreisgericht Weimar (Großherzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach), zweitinstanzliches Gericht im Großherzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach
 Kreisgericht Weimar (DDR), erstinstanzliches Gericht in der DDR